Andrzej Kopcewicz – profesor filologii angielskiej
 Jan Kopcewicz – profesor biologii, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 Michał Maciej Kopcewicz – profesor inżynierii materiałowej
 Teodor Kopcewicz – profesor fizyki atmosfery, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego